Для укладання біржової ф'ючерсної угоди насамперед визначають його учасників.

Учасниками біржових торгів є члени біржі та особи, мають у відповідності з законом і правилами біржової торгівлі право брати участь у біржових торгах.

Склад учасників біржової торгівлі визначається залежно від виду біржі і прийнятими законодавством актами.

До них належать:

1. Клієнти, що бажають взяти участь у процесі торгівлі. Ними можуть бути члени будь-якої біржі, постійні чи разові її відвідувачі, як фізичні, так і будь-які юридичні особи, включаючи інституціональних інвесторів, до яких відносяться інвестиційні інститути, банки, холдингові і фінансово-холдингові компанії, фонди майна, страхові компанії.

2. Посередницька фірма — це юридична чи фізична особа, що самостійно чи за дорученням клієнта бере участь у процесі біржового торгу чи укладає угоди поза ним і здійснює всі розрахунки по них із клієнтами і членами Розрахункової палати відповідно до Правил біржової торгівлі. При реєстрації як учасника торгівлі ф'ючерсними контрактами біржа пред'являє до посередницьких фірм ряд вимог:

 придбання визначеної кількості акцій Біржі, що дає право торгувати на свій рахунок і/чи за дорученнями клієнтів;
 укладання договору про розрахункове обслуговування;
 володіння необхідними коштами для формування ризик-капіталу і гарантійного фонду;
 одержання кваліфікаційного допуску.

3. Розрахункова палата (РП) є серцевиною всіх розрахунків по ф'ючерсних контрактах, ключовою технічною ланкою в організації ф'ючерсної торгівлі. Розрахункова палата покликана забезпечити фінансову стійкість ринку ф'ючерсних контрактів, захист інтересів клієнтів, контроль за біржовими операціями. Вона виступає як третя сторона в угодах по всіх контрактах, тобто покупці і продавці беруть на себе фінансові зобов'язання не один перед одним, а перед Розрахунковою палатою. Будучи учасником будь-якої угоди, вона бере на себе відповідальність як гаранта.

Розрахункова палата:
 реєструє в результаті біржових торгів угоди;
 визначає і стягує заставні суми по укладених контрактах;
 визначає і перелічує суми виграшів і програшів членів Розрахункової палати при відхиленні поточної біржової ціни від контрактної;
 здійснює ліквідацію взаємопогашених контрактів і розрахунки по них;
 організує і гарантує виконання ф'ючерсних контрактів.

Розрахункова палата звичайно являє собою або структурний підрозділ біржі, або самостійну комерційну організацію, засновану біржею чи групою біржі. Вона обслуговує розрахунки по ф'ючерсних контрактах відразу декількох бірж, тому що в цьому випадку зростає число її клієнтів — членів палати, а виходить, ростуть і обороти, прибутки, резервні і страхові фонди, підвищується стійкість цін у ф'ючерсній торгівлі окремими видами контрактів при несприятливих змінах ринкової кон'юнктури.

4. Члени Розрахункової палати, тобто юридичні особи, її організуючі і виконуючі завдання клієнтів по купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів і проведенню необхідних розрахунків, зв'язаних з нею. Усі члени Розрахункової палати відкривають у ній свої рахунки, за допомогою яких здійснюються миттєві розрахунки між посередницькою фірмою і біржею, між посередницькою фірмою і Розрахунковою палатою, між посередницькими фірмами по купівлі-продажу контрактів.

5. Біржа, що організує торгівлю ф'ючерсами і контролює весь процес торгівлі.

Гарантії вільних цін у біржовій торгівлі.

Біржа має право на самостійне і вільне встановлення:

 Відрахувань на користь біржі від комісійних, одержуваних біржовими посередниками у винагороду за посередницькі операції на біржі;
 Зборів, тарифів та інших платежів, що стягуються на користь біржі з її членів та інших учасників біржової торгівлі за послуги, що надаються біржею та її підрозділами;
 Штрафів, що стягуються за порушення статуту біржі, правил біржової торгівлі та інших правил, встановлених внутрішніми документами біржі.

Біржі забороняється встановлювати:

 Рівні і межі цін на біржовий товар у біржовій торгівлі;
 Розміри винагороди, стягнутого біржовими посередниками за посередництво в біржових угодах.

Спори, пов'язані з укладенням біржових угод, розглядаються в біржовий арбітражної комісії, суді, арбітражному суді. Біржова арбітражна комісія створюється як орган, що здійснює примирення сторін або виконує інші функції третейського суду.

Державне регулювання діяльності товарних бірж

Державне регулювання та контроль діяльності товарних бірж здійснює Федеральний орган виконавчої влади в галузі фінансових ринків (Федеральна служба з фінансових ринків). 

Даний орган:

 Видає ліцензії на організацію біржової торгівлі;
 Здійснює або контролює ліцензування біржових посередників, біржових брокерів;
 Контролює дотримання законодавства про біржах;
 Розглядає скарги учасників біржової торгівлі на зловживання і порушення законодавства у біржовій торгівлі;

Див. також 
 Біржові спекулянти

Фондовий ринок
Біржова діяльність
Банківська справа